Hoog :

Toponyme 
 Hoog Soeren, village des Pays-Bas
 Hoog en Woud Harnasch, ancienne commune des Pays-Bas
 Hoog-Keppel, village des Pays-Bas
 Hoog-Caestert, hameau
 Hoog Kana, localité des Pays-Bas

Patronyme 
 Bernard de Hoog (1866-1943), peintre hollandais
 Ellen Hoog (née en 1986), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise
 Emmanuel Hoog (né en 1962),  haut fonctionnaire français
 Georges Hoog (1885-1944), journaliste, écrivain et homme politique
 Robert de Hoog (né en 1988), acteur néerlandais
 Sébastien Hoog (né en 1973), guitariste, bassiste, producteur de musique français

Voir aussi 
 Gustav Höög